Речаначи има више значења:

 Речаначи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Речаначи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику